Moulin Rouge je lahko:

 Moulin Rouge, zabavišče v Parizu
 Moulin Rouge (skladba)
 Moulin Rouge (glasbena skupina)
 Filmi:
 Moulin Rouge (1928)
 Moulin Rouge (1934)
 Moulin Rouge (1939)
 Moulin Rouge (1941)
 Moulin Rouge (1944)
 Moulin Rouge (1952)
 Moulin Rouge!